Pardines, település Spanyolországban, Girona tartományban.
Pardines, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében.